Пу́тто (,  — маленький мальчик, младенец, крошка); пу́тти, мн. ч. — художественный образ маленького мальчика, встречающийся в искусстве Ренессанса, барокко и рококо.

Изображение маленьких обнажённых или полуобнажённых детишек в ренессансном и классическом искусстве восходит к античным эротам или купидонам. В поздней античности — эллинистическом и римском искусстве, отмеченном чертами гедонизма, вместо Эрота, древнейшего божества, сына Афродиты, наряду с Геей, Хаосом и Тартаром, воплощавшим одно из космогонических начал, стали изображать «эротов» (у римлян «амуров») — маленьких крылатых созданий. Их образ соединился с образом латинских гениев, олицетворявших душу (обычно мужскую). Маленькие фигурки амуров и эротов были удобны для заполнения свободных мест в тесных композициях рельефов триумфальных арок, надгробий и саркофагов. Первые христиане заимствовали многие образы античной мифологии. Для изображения ангелов и христианских душ, готовых к воскресению, они использовали языческих амуров, вначале с крылышками (такие изображения мы видим на рельефах римских саркофагов III—V веков н. э., например в нартексе базилики Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура в Риме, IV в.). В мозаиках мавзолея Санта Костанца в Риме (306—337) изображения «детей-гениев, так мало похожих на детей» не имеют крыльев.
 
В средневековом искусстве образ христианского ангела сформировался на основе античной фигуры крылатой богини победы Виктории (у греков Ники), поэтому маленькие путти на время были забыты. В сюжете «Избиение младенцев» путти с пальмовыми ветвями мучеников в руках изображали души невинно убиенных младенцев в Вифлееме. Чувственность итальянского искусства периода кватроченто способствовала лёгкому усвоению этого античного мотива христианской культурой. Постепенно античные эроты превращались в итальянских «путти», но уже без крыльев.

Со временем крылатые фигуры стали изображать души мёртвых, а бескрылые путти стали появляться исключительно в виде декоративного мотива. Известны и синкретичные примеры. Изображения маленьких ангелочков с крыльями и нимбами вокруг головы, нечто среднее между античными амурами и христианскими ангелами, можно видеть в росписях нижней и верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. В аллегорической фигуре, служащей одной из опор кафедры собора в Пизе, два младенца, которых держит на руках Церковь, олицетворяют учения Ветхого и Нового Заветов (Дж. Пизано, 1302—1311). В знаменитой росписи «Триумф смерти» в Кампосанто в Пизе (около 1350 г.) летящие обнажённые младенцы с факелами, опущенными вниз, символизируют смерть тела, а с факелами, поднятыми вверх, — надежду на воскресение духа.

Самые известные примеры — путти с цветочными гирляндами из майолики работы Луки делла Роббиа, «Путто с дельфином» (с крыльями) — скульптура Андреа Верроккьо во дворике Палаццо Веккьо (Флоренция, 1470). В иных композициях путти аллегорически представляют «суету мирской жизни» и быстротечность времени (композиции «Ребёнок, мечущий кости», «Ванитас», «Суета сует»).

В Галерее Боргезе в Риме находится необычное произведение неизвестного скульптора (1609 года), предположительно, повторение ренессансной либо эллинистической скульптуры. Оно называется «Сон», или «Спящие путти» (ит. «Putti dormienti»): три крылатых малыша, обнявшись, крепко спят на мраморной плите.

В XVIII веке, в эпоху рококо и неоклассицизма, когда в европейском искусстве господствовал французский вкус, итальянское слово «путти» исчезло из художественного лексикона и вместо него стали использовать галантные французские названия: купидон (от  — желание) или амуретт ( — лёгкая, мимолётная любовь).


См. также 
 Писающий мальчик

Примечания

Литература

Ссылки 

 Warburg Institute Iconographic Database: около 1,400 изображений Amorini (Amoretti) в светской литературе

Изобразительное искусство